Enedreytes är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Carl Johan Schönherr 1839. Enedreytes ingår i familjen plattnosbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Plattnosbaggar
Enedreytes